Hama kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Hamah (provins), 
 Hama District, distrikt, Hamah, 
 Hamah, stad, 

Robotskapade Syrienförgreningar